Rubén Ignacio Martínez (1964), een Chileens voetballer;
 Rubén Martínez Caballero (1977), een Spaans voetballer;
 Rubén Martínez Andrade (1984), een Spaans voetballer;
 Rubén Martínez Hernández (1985), een Spaans wielrenner;
 Rubén Dario Martínez, een Argentijns paleontoloog
 Ruben Martinez (hockeyer), een Mexicaans hockeyer